Ядвіга Сапежина, уроджена Замойська, гербу Єліта (нар. 9 липня 1806 р., пом. 29 березня 1890 р. у Красичині) — меценатка.

Вона була донькою Станіслава Костки Замойського, президента Тимчасового уряду в Галичині (у 1809 р.) та Софії Чарторийської. 9 грудня 1825 року у Пулавах вона побралася з Леоном Сапігою. Вона стала мамою Адама Станіслава. Вона народила дев'ятеро дітей. Майже всі діти померли в підлітковому віці, крім Адама Станіслава.

Навесні 1830 р. вона виїхала до Парижа, коли Леон Сапіга долучився до листопадового повстання. Після поразки повстання вона возз'єдналася з чоловіком у Вроцлаві та розділила з ним важкі роки у Кракові. З хворими дітьми з 1840 року їздила на курорти та Рив'єру, була ревною прихильницею водолікування. У Львові очолювала Благодійне товариство св. Вінсент і Паулу. Заснувала дитячі будинки та дитячі будинки. Її діяльність значною мірою сприяла подоланню бідності та покращенню умов життя населення околиць Красічина. У 1863 році в Красічині вона створила шпиталь для поранених повстанців. Опікувалася також лікарнями у Львові та Чесанові. Не схвалюючи ризикованих політичних авантюр свого сина Адама, вона відчувала солідарність з ним і в лютому 1864 р. сприяла його втечі з в'язниці. Після Січневого повстання у 1864 році Ядвіга Сапіжина привела до Красичина сестер Служебниць, які зайнялися роботою серед малоосвіченого та бідного населення. Вони також тримали дитячий будинок у сусідній школі. Після смерті чоловіка вона поступово відійшла від громадської діяльності, довіривши невістці Ядвізі опіку над благодійними установами. У 1886 році місто Львів викарбувало пам'ятну медаль на її честь. Померла в Красичині і похована 2 квітня 1890 р. у родинних могилах.

Бібліографія 

 Біографія в iPSB

Примітки 

Померли 1890
Народились 1806
Замойські
Сапеги